Beyond a Reasonable Doubt (1956) - Film noir-klassieker uit 1956
 Beyond a Reasonable Doubt (2009) - Remake van film uit 1956, met Michael Douglas en Jesse Metcalfe